Ommer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ommer (* 1963), deutscher Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie
 Björn Ommer (* 1981), deutscher Informatiker
 Frank Ommer (* 1960), deutscher Radrennfahrer
 Herbert Ommer (1952–2021), deutscher Ingenieur und Sachbuchautor
 Manfred Ommer (1950–2021), deutscher Leichtathlet und Olympiateilnehmer
 Uwe Ommer (* 1943), deutscher Modefotograf

Ommer steht für:
 Ommer (Wipperfürth), eine Hofschaft der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis